Con putsch di Algeri si può indicare:

 Crisi del maggio 1958 in Francia – crisi politica che ha portato alla fine della Quarta Repubblica francese
 Putsch dei generali – fallito colpo di stato del 1961 in Francia